Суперкубок Європи 1979 — 6-й розіграш Суперкубка Європи. У турнірі зіграли переможець Кубка європейських чемпіонів 1978—1979 англійський «Ноттінгем Форест» та переможець Кубка володарів кубків 1978—1979 іспанська «Барселона». Вперше в історії титул володаря Суперкубка Європи здобув «Ноттінгем Форест».

Команди 

* жирним позначено переможні роки.

Перший матч

Повторний матч

Див. також 
 Кубок європейських чемпіонів 1978—1979
 Кубок володарів кубків 1978—1979

Посилання 
 Суперкубок Європи 1979  
 Суперкубок Європи 1979 на rsssf  
 Перший матч на transfermarkt  
 Повторний матч на transfermarkt  

1980 у футболі
1979